Каим:

Топоним:
 Каим (приток Устюбы), Большой Каим, Малый Каим — реки в Республике Алтай в России.
 Каим (холм) () — холм, находящийся в правобережной части Кракова в административном районе Дзельница XII Бежанув-Прокоцим в южной части бывшей деревни Бежанув на границе городской черты Кракова и города Величка.
 Эль-Кайм () — город в Ираке.

Фамилия:
 Каим, Францишек (1919—1996) — польский государственный деятель, член правительства ПНР.

Другое:
 Губернатор Камио ( или ) — пятьдесят третий дух, великий губернатор — демон «Гоетии».

аль-Каим

 Аль-Каим (шиизм) — в шиизме, ожидаемый член «семьи Пророка» Мухаммада.
 Абдуллах аль-Каим (1001—1075) — багдадский халиф из династии Аббасидов, правивший 1031 по 1075 год.
 Мухаммад аль-Каим (893—946) — второй халиф Фатимидского халифата, двенадцатый имам исмаилитов.
 Абу Абдуллах аль-Каим (1509—1517) — первый саадитский шериф.
 Яхья II аль-Каим (1039—1040) — правитель тайфы Малага.
 Мухаммад II аль-Каим (1053—1068/1069) — правитель тайфы Аркос.